Francisco Sutil Tirado ou Paco Sutil(Jaén, 21 de dezembro de 1984) é um futebolista profissional espanhol, meia-avançado, milita na Real Sociedad.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Real Sociedad de Fútbol